Nemegt – obszar na południu Mongolii (ajmak południowogobijski) 
 Kotlina Nemegt – kotlina
 formacja Nemegt – formacja geologiczna